Mély torok (mélytorok, Mély Torok), eredetileg Deep Throat  lehetséges jelentései

Szexualitás
 mélytorok (szexuális technika), az orális szex egyik fajtája

Politika, média
 Mély Torok (fedőnév), Bob Woodward titkos informátora, W. Mark Felt fedőneve a Watergate-botrány lelepzése során
 Mélytorok: A Watergate-sztori, 2017-es amerikai film W. Mark Felt tevékenységéről 

Pornóipar
 Mély torok (film) (Deep Throat), 1972-es amerikai pornófilm, rend. Gerard Damiano, főszereplő Linda Lovelace
 Deep Throat Part II, 1974-es amerikai pornófilm, rend. Joseph W. Sarno, főszereplő Linda Lovelace
 Mély torok mélyén (Inside Deep Throat), 2005-ös amerikai dokumentumfilm, az 1972-es és 1974-es „Mély torok”-filmek társadalmi hatásáról, rendező Fenton Bailey

 Deep Throat II, 1987-es amerikai pornófilm, rendező Larry Revene
 Deep Throat III, 1989-es amerikai pornófilm, rendező Jerome Bronson

Egyéb
 Deep Throat (X-akták), az X-akták egyik epizódja (S1 E2, 1993)